Адылгазы Садвокасович Бергенев (род. 15 мая 1958 , КазССР; Семипалатинская область; Бородулихинский район; с. Шелехово) — аким (глава) Восточно-Казахстанской области в 2008—2009 годах.

Образование 
 В 1976 году окончил Семипалатинский финансово-экономический техникум,
 в 1987 году — Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт.

Биография 
 В 1978 году — налоговый инспектор Бородулихинского района Семипалатинской области;
 С 1978 по 1981 годы — инструктор организационного отдела Бородулихинского райисполкома Семипалатинской области;
 С 1981 по 1983 годы — председатель исполкома Орловского сельского Совета народных депутатов Бородулихинского района Семипалатинской области;
 С 1983 по 1984 годы — заведующий организационным отделом Бородулихиснкого райисполкома Семипалатинской области;
 С 1984 по 1986 годы — инструктор отдела сельского хозяйства Бородулихинского райкома Компартии Казахстана Семипалатинской области;
 С 1986 по 1990 годы — секретарь партийной организации колхоза имени Пушкина Бородулихинского района Семипалатиснкой области;
 С 1990 по 1991 годы — главный налоговый инспектор налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области;
 С 1991 по 1994 годы — начальник налоговой инспекции по Бородулихинскому району Семипалатинской области;
 С 1994 по 1995 годы — первый заместитель начальника налоговой инспекции по Семипалатинской области;
 С 1995 по 1997 годы — начальник областного управления налоговой полиции по Семипалатинской области;
 В 1997 году — первый заместитель акима Семипалатинской области, и. о. акима Семипалатинской области;
 С 1997 по 1998 годы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
 В 1998 году — аким города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области;
 С 1998 по 1999 годы — государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан;
 С 1999 по 2003 годы — заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
 С 2003 по 2007 годы — государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
 С 2007 по 2008 годы — первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
 С 2008 по 2009 годы — аким Восточно-Казахстанской области;
 С 2017 по 2022 годы — член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Награды 
 медаль «Ерен еңбегі үшін»(12.12.2005),
 юбилейная медаль «10 лет Астане»(06.2008).

Ссылки 
 Бергенев Адылгазы Садвокасович

Примечания 

Акимы Семея
Акимы Восточно-Казахстанской области
Акимы Семипалатинской области